Луций Папирий Красс ():

 Луций Папирий Красс — римский политический деятель из патрицианского рода Папириев, военный трибун с консульской властью 368 года до н. э.
 Луций Папирий Красс — консул Древнего Рима 336 и 330 до н. э.

См. также